SMR (hersengolf) (sensorimotor rhythm), type ritmische activiteit in de hersenen
 Kleine modulaire reactor (small modular reactor), type kernreactor
 San Marino, Europese dwergstaat met landcode SMR
 Zuid-Mantsjoerijse spoorlijn (South Manchuria Railway), voormalige Japanse spoorweg in China
 Singled magnetic recording, schrijftechniek voor magnetische harde schijven
 Solidly mounted resonator, frequentiefilter voor elektromagnetische golven
 Luchthaven Simón Bolívar (Colombia), luchthaven van Santa Marta (Colombia), met IATA-code SMR